Robert Benson (1676-1731) – angielski arystokrata i polityk, 1. baron Bingley
 Robert Benson (1797-1844) – brytyjski sędzia i adwokat
 Robert Hugh Benson (1871-1914) – brytyjski duchowny anglikański, a następnie katolicki, pisarz
 Bob Benson, Robert William Benson (1883-1916) – angielski piłkarz
 Robert Benson (1894–1965) – kanadyjski hokeista, olimpijczyk
 Robby Benson (ur. 1956) – amerykański reżyser i aktor,

Zobacz też